Di seguito una lista di asteroidi dal numero 488001 al 489000 con data di scoperta e scopritore.

488001-488100 

|-
|488001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488002 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488014 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488032 - ||  ||  || CSS
|-
|488033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488034 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488037 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488044 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488045 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488046 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488047 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488049 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488050 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488055 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488056 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488061 - ||  ||  || CSS
|-
|488062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488066 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488068 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488070 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488072 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488075 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488077 - ||  ||  || OAM
|-
|488078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488081 - ||  ||  || CSS
|-
|488082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488084 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488086 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488087 - ||  ||  || CSS
|-
|488088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488089 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488090 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488092 - ||  ||  || WISE
|-
|488093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488098 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488100 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

488101-488200 

|-
|488101 - ||  ||  || OAM
|-
|488102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488103 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488107 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488109 - ||  ||  || WISE
|-
|488110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488111 - ||  ||  || CSS
|-
|488112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488113 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488114 - ||  ||  || OAM
|-
|488115 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488119 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488123 - ||  ||  || CSS
|-
|488124 - ||  ||  || CSS
|-
|488125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488127 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488129 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488130 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488134 - ||  ||  || WISE
|-
|488135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488143 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488144 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488147 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488148 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488154 - ||  ||  || CSS
|-
|488155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488156 - ||  ||  || WISE
|-
|488157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488158 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488159 - ||  ||  || CSS
|-
|488160 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488171 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488174 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488176 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488187 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488188 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488194 - ||  ||  || WISE
|-
|488195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488198 - ||  ||  || CSS
|-
|488199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

488201-488300 

|-
|488201 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488204 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488206 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488207 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488210 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488212 - ||  ||  || OAM
|-
|488213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488214 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488215 - ||  ||  || OAM
|-
|488216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488217 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488221 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488223 - ||  ||  || WISE
|-
|488224 - ||  ||  || CSS
|-
|488225 - ||  ||  || CSS
|-
|488226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488230 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488234 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488240 - ||  ||  || OAM
|-
|488241 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488244 - ||  ||  || WISE
|-
|488245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488259 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488262 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488268 - ||  ||  || CSS
|-
|488269 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488270 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488277 - ||  ||  || CSS
|-
|488278 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488279 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488286 - ||  ||  || CSS
|-
|488287 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

488301-488400 

|-
|488301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488315 - ||  ||  || WISE
|-
|488316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488317 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488321 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488324 - ||  ||  || CSS
|-
|488325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488326 - ||  ||  || CSS
|-
|488327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488328 - ||  ||  || CSS
|-
|488329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488331 - ||  ||  || CSS
|-
|488332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488333 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488334 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488336 - ||  ||  || CSS
|-
|488337 - ||  ||  || CSS
|-
|488338 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488340 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|488341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488345 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488349 - ||  ||  || CSS
|-
|488350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488352 - ||  ||  || CSS
|-
|488353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488354 - ||  ||  || CSS
|-
|488355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488357 - ||  ||  || CSS
|-
|488358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488360 - ||  ||  || CSS
|-
|488361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488365 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488367 - ||  ||  || CSS
|-
|488368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488371 - ||  ||  || CSS
|-
|488372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488373 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488377 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488381 - ||  ||  || CSS
|-
|488382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488383 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488390 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488391 - ||  ||  || CSS
|-
|488392 - ||  ||  || CSS
|-
|488393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488396 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488397 - ||  ||  || CSS
|-
|488398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

488401-488500 

|-
|488401 - ||  ||  || WISE
|-
|488402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488403 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488409 - ||  ||  || CSS
|-
|488410 - ||  ||  || CSS
|-
|488411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488412 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488418 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488419 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488421 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488429 - ||  ||  || WISE
|-
|488430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488433 - ||  ||  || CSS
|-
|488434 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488435 - ||  ||  || CSS
|-
|488436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488445 - ||  ||  || CSS
|-
|488446 - ||  ||  || WISE
|-
|488447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488448 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|488449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488450 - ||  ||  || Shoemaker, C. S.
|-
|488451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488473 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488477 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|488478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488486 - ||  ||  || CSS
|-
|488487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488492 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|488493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488500 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

488501-488600 

|-
|488501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488507 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488515 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488517 - ||  ||  || NEAT
|-
|488518 - ||  ||  || NEAT
|-
|488519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488522 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488524 - ||  ||  || NEAT
|-
|488525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488528 - ||  ||  || Eskridge
|-
|488529 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488530 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488532 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488543 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488544 - ||  ||  || NEAT
|-
|488545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488552 - ||  ||  || NEAT
|-
|488553 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488554 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488557 - ||  ||  || NEAT
|-
|488558 - ||  ||  || NEAT
|-
|488559 - ||  ||  || NEAT
|-
|488560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488561 - ||  ||  || NEAT
|-
|488562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488579 - ||  ||  || NEAT
|-
|488580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488584 - ||  ||  || NEAT
|-
|488585 - ||  ||  || NEAT
|-
|488586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488588 - ||  ||  || NEAT
|-
|488589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488593 - ||  ||  || NEAT
|-
|488594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488595 - ||  ||  || NEAT
|-
|488596 - ||  ||  || NEAT
|-
|488597 - ||  ||  || NEAT
|-
|488598 - ||  ||  || NEAT
|-
|488599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488600 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

488601-488700 

|-
|488601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488602 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488604 - ||  ||  || NEAT
|-
|488605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488607 - ||  ||  || NEAT
|-
|488608 - ||  ||  || NEAT
|-
|488609 - ||  ||  || NEAT
|-
|488610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488611 - ||  ||  || NEAT
|-
|488612 - ||  ||  || NEAT
|-
|488613 - ||  ||  || NEAT
|-
|488614 - ||  ||  || NEAT
|-
|488615 - ||  ||  || NEAT
|-
|488616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488618 - ||  ||  || NEAT
|-
|488619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488624 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488625 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488626 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488627 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488628 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488630 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488631 - ||  ||  || NEAT
|-
|488632 - ||  ||  || NEAT
|-
|488633 - ||  ||  || NEAT
|-
|488634 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488636 - ||  ||  || NEAT
|-
|488637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488644 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|488645 - ||  ||  || NEAT
|-
|488646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488647 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|488648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488653 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488661 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488665 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488666 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488670 - ||  ||  || NEAT
|-
|488671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488673 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488681 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488682 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488684 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488685 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|488686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488688 - ||  ||  || CSS
|-
|488689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488693 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488695 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|488696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488700 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

488701-488800 

|-
|488701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488707 - ||  ||  || NEAT
|-
|488708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488716 - ||  ||  || CSS
|-
|488717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488718 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488719 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488721 - ||  ||  || CSS
|-
|488722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488725 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488727 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488728 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488729 - ||  ||  || CSS
|-
|488730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488732 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488736 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488743 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488744 - ||  ||  || NEAT
|-
|488745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488750 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|488751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488753 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488758 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488766 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488767 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488784 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488785 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488786 - ||  ||  || Bareggio
|-
|488787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488789 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488790 - ||  ||  || CSS
|-
|488791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488793 - ||  ||  || CSS
|-
|488794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488797 - ||  ||  || CSS
|-
|488798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

488801-488900 

|-
|488801 - ||  ||  || CSS
|-
|488802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488803 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488807 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|488808 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|488809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488827 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|488828 - ||  ||  || NEAT
|-
|488829 - ||  ||  || NEAT
|-
|488830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488831 - ||  ||  || NEAT
|-
|488832 - ||  ||  || NEAT
|-
|488833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488834 - ||  ||  || NEAT
|-
|488835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488838 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488839 - ||  ||  || NEAT
|-
|488840 - ||  ||  || NEAT
|-
|488841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488842 - ||  ||  || NEAT
|-
|488843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488846 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488847 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488849 - ||  ||  || LONEOS
|-
|488850 - ||  ||  || CSS
|-
|488851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488867 - ||  ||  || NEAT
|-
|488868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488872 - ||  ||  || NEAT
|-
|488873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488874 - ||  ||  || NEAT
|-
|488875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488878 - ||  ||  || NEAT
|-
|488879 - ||  ||  || CINEOS
|-
|488880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488900 - ||  ||  || CSS
|-
|}

488901-489000 

|-
|488901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488913 - ||  ||  || CSS
|-
|488914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488917 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|488918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488920 - ||  ||  || NEAT
|-
|488921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488929 - ||  ||  || CSS
|-
|488930 - ||  ||  || NEAT
|-
|488931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488940 - ||  ||  || CSS
|-
|488941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488972 - ||  ||  || CSS
|-
|488973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488979 - ||  ||  || CSS
|-
|488980 - ||  ||  || CSS
|-
|488981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|488990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|488998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|488999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|489000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0488001